Marius Trygg (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur norvégien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle avec les Spektrum Flyers en Norvège avant de se joindre au Manglerud Star. Ensuite, il joue quelques années en Suède avant de se joindre à un club allemand en 2005-2006. Depuis 2006, il évolue avec les Stavanger Oilers.

Il représente à plusieurs reprises son pays à des compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1994-1995 ||Spektrum Flyers ||GET ligaen ||22 ||4 ||1 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Spektrum Flyers ||GET ligaen ||30 ||16 ||6 ||22 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||39 ||19 ||17 ||36 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||44 ||24 ||21 ||45 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||43 ||20 ||25 ||45 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Färjestads BK ||Elitserien ||43 ||2 ||7 ||9 ||4 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1999-2000||Färjestads BK ||J20 Superelit ||4 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Färjestads BK ||Elitserien ||48 ||9 ||6 ||15 ||0 ||15 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2001-2002 ||Färjestads BK ||Elitserien ||48 ||4 ||2 ||6 ||8 ||10 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2002-2003 ||Färjestads BK ||Elitserien ||45 ||5 ||1 ||6 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||31 ||9 ||9 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004||Hammarby IF ||Superallsvenskan ||14 ||4 ||2 ||6 ||2 ||7 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2004-2005 ||Nybro Vikings IF ||Division 1 ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2004-2005||Nybro Vikings IF ||Allsvenskan ||42 ||23 ||11 ||34 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||ETC Crimmitschau ||Oberliga ||49 ||22 ||36 ||58 ||18 ||6 ||4 ||3 ||7 ||4
|-
|2006-2007 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||40 ||18 ||28 ||46 ||10 ||12 ||6 ||9 ||15 ||2
|-
|2007-2008 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||23 ||8 ||15 ||23 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||36 ||7 ||19 ||26 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||12 ||1 ||1 ||2 ||8 ||18 ||2 ||6 ||8 ||6
|-
|2009-2010||Stavanger Oilers 2 ||1. divisjon ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||44 ||11 ||14 ||25 ||12 ||14 ||6 ||4 ||10 ||8
|-
|2011-2012 ||Lørenskog IK ||GET ligaen ||19 ||9 ||13 ||22 ||28 ||16 ||3 ||6 ||9 ||4
|-
|2012-2013 ||Lørenskog IK ||GET ligaen ||39 ||8 ||26 ||34 ||14 ||12 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2013-2014 ||Lørenskog IK ||GET ligaen || 44|| 7|| 19|| 26|| 12|| || || || ||
|-
|2014-2015 ||Lørenskog IK ||GET ligaen || 25 || 5 || 10 || 15 || 2 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2015-2016 ||Manglerud Star ||GET ligaen || 33 || 9 || 14 || 23 || 27 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

Internationales

|1994 || -18 ans || Championnat d'Europe junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
|1994 || Norvège -20 ans || Championnat du monde junior B || 7 || 3 || 2 || 5 || 0 ||
|-
|1995 || Norvège -20 ans ||Championnat du monde junior B || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 ||
|-
|1999 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||
|-
|2000 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 0 ||
|-
|2001 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 ||
|-
|2002 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 3 || 3 || 4 || du Groupe B
|-
|2003 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0 || du groupe B
|-
|2004 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || du groupe A
|-
|2005 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde div. 1 || 5 || 5 || 3 || 8 || 2 || du groupe A
|-
|2006 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||
|-
|2007 ||align="left"| Norvège
| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 ||

Parenté dans le sport 
 Frère jumeau de Mats Trygg et frère de Mathias Trygg.

Notes et références 

Naissance en juin 1976
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Nybro Vikings IF
Naissance à Oslo
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur des Stavanger Oilers
Attaquant de hockey sur glace